Waveland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Waveland Township (Arkansas)
 Waveland Township (Iowa)